RIS je zkratka s více významy:

Rozpočtový informační systém
RIS (telematický systém) – řídící a informační systém brněnské MHD
Radiologický informační systém
Remote Installation Services, server od Microsoftu
RIS (formát souboru), datový formát pro bibliografické citace
Rest in swag, podobný význam jako RIP, ale zmiňovaný člověk má swag
Regionální inovační strategie 
RIS3 - Národní RIS3 strategie - Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation
 rozvodná instalační skříň – viz článek Rozvaděč (elektrotechnika)

Zkratky